DB-Baureihe 403 steht für:

* DB-Baureihe 403 (1973), Triebzug der Deutschen Bundesbahn
 DB-Baureihe 403 (1997), Triebzug der Deutschen Bahn (ICE 3)